

Personnalités 

 Bernhard Wintzer (1905 - apr.1945), officier allemand ; 
  (1828-1881), ingénieur allemand ;
  (1933-2004), théologien évangélique allemand ;
 Pascal Wintzer (né en 1959), évêque français, archevêque de Poitiers.